Тешнярь — село в Сосновоборском районе Пензенской области, относится к Вачелайскому сельсовету.

География 
Село расположено в центре района на реке Тешнярь, в непосредственной близости к северу от районного центра. Высота центра над уровнем моря — 202 метра. Расстояние до областного центра по автомобильным дорогам — 130 км.

Население

История 
Мордовская деревня Тешнярь существовала уже в середине XVIII века.

В 1757 году здесь был построен первый храм, в 1893 году вместо него было начато строительство нового более вместительного деревянного храма, придел которого 6 июля 1897 года был освящен в честь святых бессребреников Космы и Дамиана, а 1 ноября 1901 года — главный престол храма в честь Покрова Божией Матери. Храм чаще называли по приделу — Космодамиановским. После временного закрытия в 1930-е годы, приход был вновь открыт в 1945 году. 18 июля 2012 года храм полностью сгорел от попадания молнии в находящуюся рядом подстанцию. 2 августа 2017 года была открыта новая каменная церковь, освященная также в честь Космы и Дамиана.

В 1835 году вблизи села пензенской купчихой Е. Д. Рассказовой была построена стекольная фабрика. В «Списках населенных мест по сведениям 1864 года» значится селом казенным. Входило в состав Бартеневской волости Городищенского уезда. Здесь проводились ярмарки. В 1877 году работал колерный завод (производство красок из местных минералов).

Инфраструктура 
В 1996 году в селе открылось отделение коллективного хозяйства «Нива». Действуют Дом культуры, неполная средняя школа, фельдшерский пункт, почта, 2 магазина. Имеется памятник односельчанам, погибшим в 1941-45 годах.

Примечания 

Населённые пункты Сосновоборского района